Ри́хтер — немецкая фамилия (от  — судья).

 Рихтеры — дворянский род.

Фамилия

А 
 Рихтер, Адриан (род. 1966) — южноафриканский регбист.
 
 Рихтер, Алексей Александрович (1913—1976) — слесарь-инструментальщик Псковского завода радиодеталей, Герой Социалистического Труда.
 Рихтер, Альберт (1912—1940) — немецкий спортсмен-велосипедист, восьмикратный медалист чемпионатов мира по трековым велогонкам.
 Рихтер, Альфред (1846—1919) — немецкий музыкальный педагог, композитор, хоровой дирижёр.
 
 Рихтер, Аннегрет (род. 1950) — западногерманская бегунья на короткие дистанции, олимпийская чемпионка.
 Рихтер, Антон (1802—1854) — венгерский дирижёр.
 Рихтер, Арон Абрамович (1918—1988) — советский конструктор-оружейник.

Б 
 Рихтер, Бенгт (1670—1735) — шведский медальер.
 Рихтер, Бертон (1931—2018) — американский физик, лауреат Нобелевской премии по физике в 1976 году.

В 
 Рихтер, Венцеслав (1917—2002) — хорватский архитектор.
 
 Рихтер, Вики (род. 1977) — американская порноактриса и режиссёр.
 Рихтер, Виктор Юльевич (1841—1891) — русский химик.
 Рихтер, Вильгельм Михайлович (1767—1822) — российский профессор медицины.
 Рихтер, Вильфрид (1916—1981) — гауптштурмфюрер СС, кавалер Рыцарского креста Железного креста.

Г 
 Рихтер, Гавриил Дмитриевич (1899—1980) — советский учёный-географ, профессор.
 Рихтер, Гвидо Казимирович (1855—1919) — русский генерал, герой русско-японской войны.
 Рихтер, Гедеон (1872—1944) — венгерский фармацевт, бизнесмен, основатель компании «Gedeon Richter».
 Рихтер, Гейнц (1903—1974) — немецкий юрист, оберштурмбаннфюрер СС, командир айнзацкоманды 8, входившей в состав айнзацгруппы B, начальник гестапо во Франкфурте-на-Одере.
 
 Рихтер, Герман Эбергард (1808—1876) — немецкий медик.
 Рихтер, Герхард (род. 1932) — немецкий художник.
 Рихтер, Григорий Самуилович (1907—1968) — советский общественный деятель и учёный в области юриспруденции, ректор СЮИ (1941—1948).

Д 
 Рихтер, Даниэль (род. 1962) — современный немецкий живописец.
 Рихтер, Детлеф (род. 1956) — восточно-германский бобслеист, бронзовый призёр Олимпийских игр 1980 года.
 Рихтер, Джейсон Джеймс (род. 1980) — американский актёр кино и телевидения, музыкант-басист.
 Рихтер, Джеффри (род. 1964) — компьютерный специалист, автор книг по Win32 и .NET.
 Рихтер, Джонатан (род. 1985) — датский футболист, полузащитник.
 Рихтер, Дмитрий Иванович (1848—1919) — российский статистик, географ, редактор и публицист.
 Рихтер, Дора (1891—1933) — первая известная транссексуальная женщина, которая перенесла полный цикл операций по коррекции пола.

Е 
 Рихтер, Евгений

З 
 Рихтер, Зинаида Владимировна (1890—1967) — русская советская писательница, очеркист.

И 
 Рихтер, Иеремия Беньямин (1762—1807) — немецкий химик, один из основателей учения о стехиометрии.
 Рихтер, Илона (род. 1953) — немецкая гребчиха.
 Рихтер, Иоахим (1896—1979) — оберфюрер СС, кавалер Рыцарского креста Железного креста.
  (1763—1840) — лютеранский священник; отец Юлиуса фон Рихтера.

К 
 
 Рихтер, Кирилл (род. 1989) — пианист и композитор, представитель российского минимализма.
 Рихтер, Кристина (род. 1946) — немецкая гандболистка, двукратный призёр Олимпийских игр.
 Рихтер, Кристиан (1587—1667) — придворный художник герцогов Саксен-Веймарских.
 Рихтер, Курт (1900—1969) — немецкий шахматист (ГДР); международный мастер (1950), шахматный композитор.

Л 
 Рихтер, Лев Александрович (1918—1994) — заслуженный деятель науки и техники РСФСР, доктор технических наук, профессор кафедры тепловых электростанций МЭИ.
 Рихтер, Людвиг (1803—1884) — выдающийся немецкий художник, представитель направлений романтизм и бидермейер.

М 
 Рихтер, Майк (род. 1966) — американский хоккеист, вратарь.
 Рихтер, Майке (род. 1964) — немецкая экономист и журналистка, вторая жена Гельмута Коля.
 Рихтер, Макс (род. 1966) — британский композитор немецкого происхождения.
 Рихтер, Марианна (1916—2010) — шведская художница по текстилю.
 Рихтер, Марко (род. 1997) — немецкий футболист.
 Рихтер, Мартин (род. 1977) — чешский хоккеист.
 Рихтер, Мелвин (род. 1921) — американский историк.

Н 
 Рихтер, Надежда Михайловна (урожд. Любавская; 1845 ?) — известная благотворительница конца XIX — начала XX вв.
 Рихтер, Николай Фёдорович (1864—1911) — гласный Московской городской думы, председатель Московской уездной земской управы.
 Рихтер, Николаус Беньямин (1910—1980) — немецкий астроном.

О 
 Рихтер, Оскар (настоящие имя и фамилия — Оскар Андреевич Йоасс; 1898—1938) — латышский советский писатель.

П 
 Рихтер, Павел (род. 1954) — чехословацкий хоккеист.
 
 Рихтер, Пётр Александрович (1829—1895) — российский государственный деятель и правовед.

Р 
 Рихтер, Ротраут (1915—1947) — немецкая актриса театра и кино.

С 
 Рихтер, Святослав Теофилович (1915—1997) — советский пианист.
 Рихтер, Симона (род. 1972) — румынская дзюдоистка, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 2000 года.
 Рихтер, Сергей (род. 1989) — израильский стрелок.
 Рихтер, Стефания Юлиана (более известна под фамилией Гогенлоэ; 1891—1972) — первая жена австрийского дипломата принца Фридриха Франца фон Гогенлоэ-Вальденбург-Шиллингсфюрста.

Т 
 Рихтер, Теодор (1824—1898) — немецкий химик и минералог.
 Рихтер, Теофил Данилович (1872—1941) — российский музыкант, преподаватель, композитор, отец Святослава Рихтера.

У 
 Рихтер, Урсула (1933—2002) — разведчица ГДР.

Ф 
 Рихтер, Фёдор Фёдорович (1808—1868) — российский архитектор.
 Рихтер, Франц Ксавер (1709—1789) — немецкий композитор чешского происхождения, принадлежавший к мангеймской школе.

Х 
 
 Рихтер, Хеньо (род. 1963) — гитарист и клавишник немецкой пауер-метал группы Gamma Ray.
 Рихтер, Христофор Адамович (1751—1815) — государственный деятель, тайный советник.

Ч 
 Рихтер, Чарльз Фрэнсис (1900—1985) — американский сейсмолог, изобретатель шкалы силы землетрясений, названной его именем.

Э 
 Рихтер, Эдуард (1847—1905) — австрийский географ, историк, гляциолог и альпинист.
 Рихтер, Элизе (1865—1943) — австрийская учёная-филолог.
 Рихтер, Эмил (1894—1971) — чехословацкий шахматист, международный мастер (1951).
 Рихтер, Эмиль Теодор (1801—1878) — немецкий художник.
 Рихтер, Эмма (1888—1956) — немецкий палеонтолог.
 Рихтер, Энди (род. 1966) — американский актёр-комик, сценарист и телеведущий.
 Рихтер, Энрико (род. 1961) — немецкий боксёр, чемпион Европы.
 Рихтер, Эрнст Фридрих Эдуард (1808—1879) — немецкий композитор, музыковед и музыкальный педагог.

Ю 
 Рихтер, Юлий Иванович фон (1808—1892) — лютеранский епископ и богослов, вице-президент Генеральной консистории.
 Рихтер, Юлия (род. 1988) — немецкая гребчиха.

Я 
 Рихтер, Ян (1923—1999) — чехословацкий хоккеист.

Составные фамилии 
 Рихтер Прада, Педро (1921—2017) — военный, государственный и политический деятель Перу.
 Рихтер-Хаазер, Ганс (1912—1980) — немецкий пианист.
 Шойбнер-Рихтер, Макс Эрвин фон (1884—1923) — немецкий дипломат и политический деятель, ранний соратник Гитлера.

Псевдонимы 
 Джек Коул (наст. имя: Джон Юинг Рихтер; 1911—1974) — американский танцор, хореограф, постановщик музыкальных шоу.
 Жан Поль (наст. имя: Иоганн Пауль Фридрих Рихтер; 1763—1825) — немецкий писатель.

См. также 
 Риште, Жан-Луи
 Рыхтер, Юзеф Хероним
 «Доктор Рихтер»

Примечания